Die Liste der Städte in Kasachstan bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl aller Städte des zentralasiatischen Staates Kasachstan.

Die mit Abstand größte Agglomeration in Kasachstan ist Almaty mit einer Einwohnerzahl von etwa 1,9 Millionen. Damit lebt rund ein Zehntel der Bevölkerung des Landes in der früheren Hauptstadtregion. Seit 1997 Hauptstadt ist die 1999 noch fünftgrößte, mittlerweile bereits zweitgrößte Stadt des Landes Astana.

Die folgende Tabelle enthält alle Städte Kasachstans, deren Namen in deutscher Transkription und auf Kasachisch (kyrillische und inoffizielle lateinische Form), die Ergebnisse der Volkszählungen vom 15. Januar 1959, 22. Januar 1970, 17. Januar 1979, 12. Januar 1989, 14. Februar 1999 und 25. Februar 2009. 

Die Zahlen für 2020 sind fortgeschriebene Zahlen des Kasachischen Komitees für Statistik.

Angeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Gebiet), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Astana sowie die Städte Almaty, Schymkent und Baikonur besitzen einen Sonderstatus als Städte republikanischer Bedeutung, gehören keinem Gebiet an und sind diesen gleichgestellt. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die eigentliche Stadt ohne Vorortgürtel.

Ausländer benötigen eine Spezialbewilligung zum Aufenthalt in folgenden Gebieten:
 Stadt Baikonur;
 Rajons Karmakshy und Qasaly im Gebiet Qysylorda;
 Siedlungen Gvardeisky (75°16′25"; 43°33′58") und Matebulak (75°15′35"; 43°36′9") im Gebiet Almaty, sowie Kulzhabasy im Gebiet Schambyl.

Verweise

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistikagentur der Republik Kasachstan (russisch)
 City Population - Einwohnerzahlen der Städte Kasachstans

Kasachstan